Robin Millar est un nom pouvant désigner:

 (né en 1951), homme d'affaires et musicien anglais
Robin Millar (1968-), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Millar, Robin